Мердушинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Ермишинском районе Рязанской области России.

Население

Административное устройство 
Административное устройство сельского поселения определяются законом Рязанской области от 07.10.2004 N 78-ОЗ.

Границы сельского поселения определяются законом Рязанской области от 09.10.2008 N 122-ОЗ.

В состав сельского поселения входят 7 населённых пунктов
 Богатовка (деревня) — 
 Корнеевка (деревня) — 
 Мердушь (село, административный центр) — 
 Милейка (деревня) — 
 Новинки (деревня) — 
 Спасско-Раменье (село) — 
 Тупик (посёлок) —

Примечания 

Муниципальные образования Ермишинского района
Сельские поселения Рязанской области